Мелроуз има више значења:
 Мелроуз (Шкотска),
 Мелроуз (Орегон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Орегон
 Мелроуз (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Мелроуз (Масачусетс), град је у америчкој савезној држави Масачусетс
 Мелроуз (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Мелроуз (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Мелроуз (Нови Мексико), град је у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Мелроуз (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо